Ertl je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 78 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 5.385. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Tomaž Ertl (1932—2012), politik

Znani tuji nosilci priimka 
 Andreas Ertl (*1975), nemški alpski smučar
 Emil Ertl (1860—1935), avstrijski pisatelj
 Georg Ertl (1901—1968), nemški nogometaš
 Gerhard Ertl (*1936), nemški kemik, nobelovec leta 2007 
 Hans Ertl (*1909), avstrijski hokejist
 Harald Ertl (1948—1986), avstrijski dirkač Formule 1
 Josef Ertl (1925—2000), nemški politik
 Martina Ertl-Renz (*1973), nemška alpska smučarka
 Vaclav Ertl (1875—1925), češki jezikoslovec

Zunanje povezave